Mužská dvouhra St. Petersburg Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do singlové soutěže petrohradského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájce titulu, rakouský tenista Dominic Thiem, se rozhodl startovat v evropském týmu na paralelně probíhajícím Laver Cupu.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, 23letý Rus Daniil Medveděv, jenž ve finále zdolal o rok mladší chorvatskou turnajovou čtyřku Bornu Ćoriće po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour a premiérové na ruské půdě. St. Petersburg Open vyhrál jako první ruský hráč od triumfu Michaila Južného v roce 2004. Z předchozích 27 odehraných utkání zvítězil čtvrtý muž žebříčku Medveděv ve 24 z nich.

Medveděv také jako první aktivní hráč okruhu dokázal mimo tzv. Velkou čtyřku postoupit do finále pěti turnajů v řadě.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

St. Petersburg Open
ATP Tour 2019